Айору () — город на юго-западе Нигера, на территории региона Тиллабери. Входит в состав .

Географическое положение 
Город находится в северо-западной части региона, на левом берегу реки Нигер, на расстоянии приблизительно 180 километров к северо-западу от столицы страны Ниамея. Абсолютная высота — 224 метра над уровнем моря.

Климат

Население 
По оценочным данным Национального института статистики Нигера, на 2010 год численность населения города составляла 32 958 человек.

Транспорт 
Ближайший  расположен в городе Тиллабери.

Примечания 

Города Нигера